En Pologne, Gawrony est le nom :

 dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 du village de Gawrony.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Gawrony, dans le powiat de Konin ;
 du village de Gawrony, dans le powiat de Śrem.

 dans la voïvodie de Łódź :
 du village de Gawrony, dans le powiat de Łęczyca ;
 du village de Gawrony, dans le powiat d'Opoczno.